Un dommage est, en droit, un dégât matériel ou physique, à une chose ou une personne (voir Dommage en droit civil français)
 Un dommage environnemental est un dommage infligé à l'environnement et aux ressources naturelles.
 Le dommage de guerre est différé dans le temps par rapport à la guerre dont il est issu.
 Un dommage collatéral est une perte ou un dégât non voulu lors d'une guerre.
 Un dommage est également, en résistance des matériaux, une dégradation des capacités physiques due à l'usure ou une attaque physique ou chimique.

Autres 
 Beau Dommage, un groupe de musique québécois.
 Dommage, un terme du jeu d'échecs.
 Dommage (2017), une chanson de Bigflo et Oli